Риздвянка:

Украина 
 Риздвянка — село, Новониколаевский район, Запорожская область
 Риздвянка — село, Лозовский район, Харьковская область